Sperbersdorf bezeichnet

 Hrádečná, Ortsteil von Blatno, Okres Chomutov, Tschechien
 Krahulčí, Ortsteil von Dětřichov nad Bystřicí, Okres Bruntál, Tschechien
 Krahulčí, Ortsteil von Nový Hrádek, Okres Náchod, Tschechien